Eutychius, Eutychianus, Eutychus of Eutyches is de benaming voor verschillende personen uit de oudheid:
Paus Eutychianus, heilige, paus van 275 tot 283 
Eutychius van Rome (overleden  ca. 304), martelaar te Rome
Eutychius van Alexandrië (877-940), melkitisch patriarch van Alexandrië
Eutychius van Constantinopel (overleden  april 582), patriarch van Constantinopel
Eutyches (overleden  454), priester en archimandriet nabij Constantinopel, grondlegger van het monofysitisme
Eutychius (exarch), exarch van Ravenna